Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2010 – jedenaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 27 marca do 22 maja 2010 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 27 marca a 3 kwietnia 2010 roku na pięciu stadionach we włoskim regionie Wenecja Euganejska. Czwarty tytuł z rzędu zdobyli Francuzi, w niższych dywizjach zwyciężyli odpowiednio Portugalczycy i Szwedzi. Statystyki zawodów.

Trzy najsłabsze europejskie drużyny rywalizowały natomiast w maju w dywizji D w Mołdawii, a zwycięsko z turnieju wyszli gospodarze.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 
  

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2010 w rugby union
2010 we Włoszech
2010 w Mołdawii
Rugby union we Włoszech
Rugby union w Mołdawii
Sport w Kiszyniowie
Historia Kiszyniowa